grot –  ostre metalowe zakończenie strzał, broni drzewcowej oraz drzewc chorągwi
 grot – żagiel
 grot (bit) – wymienna końcówka narzędzia
 „Grot” – pseudonim Stefana Roweckiego
 Grot – polski karabinek automatyczny
 TS-16 Grot – samolot
 Jan Grot – biskup krakowski